Волкодаевка — деревня в Кожевниковском районе Томской области России. Входит в состав Вороновского сельского поселения.

География 
Деревня находится в южной части Томской области, в пределах Обь-Тымской низменности, к западу от реки Оби, на расстоянии примерно 47 километров (по прямой) к юго-западу от села Кожевникова, административного центра района. Абсолютная высота — 128 метров над уровнем моря.

История 
Основана в 1907 году.
По данным 1926 года в посёлке Волкодаевском 1 имелось 27 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении входил в состав Осиновского сельсовета Вороновского района Томского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 43,8 %, женщины — соответственно 56,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из двух улиц (Зелёная и Комсомольская).

Примечания 

Населённые пункты Кожевниковского района